52-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 22 января по 19 февраля 1985 года в Риге. В дополнительном матч-турнире трёх победителей (Вильнюс, декабрь 1985) все партии закончились вничью, и чемпионом СССР был признан М. Гуревич (по лучшему коэффициенту основного турнира).

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ. Право участия в межзональном турнире завоевали Гавриков, Гуревич, Чернин, Соколов и Балашов (по лучшему коэффициенту).

Турнирная таблица

Ссылки 
52nd USSR Championship and Zonal, Riga 1985

Чемпионаты СССР по шахматам
1985 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1985 году
Спортивные соревнования в Риге
Шахматные турниры в Латвии
Спорт в Латвии в 1985 году
Январь 1985 года
Февраль 1985 года